Krępa (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Krępa (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Miechowski, woiwodschap Klein-Polen
 Krępa (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Lipnowski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Krępa (powiat Łowicki), een plaats in het Poolse district Łowicki, woiwodschap Łódź
 Krępa (powiat Poddębicki), een plaats in het Poolse district Poddębicki, woiwodschap Łódź
 Krępa (powiat Radomszczański), een plaats in het Poolse district Radomszczański, woiwodschap Łódź
 Krępa (Lublin), een plaats in het Poolse district Lubartowski, woiwodschap Lublin
 Krępa (Lubusz), een plaats in het Poolse district Zielonogórski, woiwodschap Lubusz
 Krępa (powiat Mławski), een plaats in het Poolse district Mławski, woiwodschap Mazovië
 Krępa (powiat Piaseczyński), een plaats in het Poolse district Piaseczyński, woiwodschap Mazovië
 Krępa (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Polkowicki, woiwodschap Neder-Silezië
 Krępa (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Opatowski, woiwodschap Świętokrzyskie
 Krępa (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Koszaliński, woiwodschap West-Pommeren